Estefania Cortes-Vargas (né en 1990 ou 1991) est une femme politique canadienne, elle est élue à l'Assemblée législative de l'Alberta lors de l'élection provinciale de 2015. Elle représente Strathcona-Sherwood Park en tant qu'une membre du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta.

Références 

Date de naissance incertaine (XXe siècle)
Député à l'Assemblée législative de l'Alberta
Femme politique canadienne
Naissance en Colombie
Personnalité non binaire